Shigemitsu ist der Familienname folgender Personen:

 Dandō Shigemitsu (1913–2012), japanischer Jurist
 Shigemitsu Mamoru (1887–1957), japanischer Politiker und Außenminister
 Takaki Shigemitsu (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Shigemitsu Takeo (1922–2021), geboren als Shin Kyuk-ho